Klüh bezeichnet:

 Klüh Service Management, international tätiges Dienstleistungsunternehmen
 Josef Klüh (* 1942), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Kly
 Gly